Hohe List oder Hoher List ist der Name von Bergen in Rheinland-Pfalz, Deutschland:

 Hohe List (Pfalz) (), im Wasgau (Pfälzerwald) bei Eppenbrunn, Landkreis Südwestpfalz
 Hoher List (), in der Vulkaneifel (Eifel) bei Schalkenmehren, Landkreis Vulkaneifel